Ани́чков — русская фамилия. Женская форма Аничкова.

Известные носители 
 Аничков, Адриан Фадеевич (1768—1812) — вице-губернатор Тамбовской губернии (1811—1812).
 Аничков, Виктор Михайлович (1830—1877) — военный публицист, генерал-майор генерального штаба Русской императорской армии.
 Аничков, Владимир Петрович (1871—1939) — русский банкир и общественный деятель, работник Министерства финансов Всероссийского правительства, деятель белой эмиграции, мемуарист и литератор.
 Аничков, Дмитрий Сергеевич (1733—1788) — русский философ-просветитель.
 Аничков, Евгений Васильевич (1866—1937) — русский филолог, фольклорист.
 
 Аничков, Игорь Евгеньевич (1897—1978) — русский лингвист и религиозный философ, сын Е. В. Аничкова.
 Аничков, Лонгин Иванович (Нехорошев) (Оничков) — русский военный деятель XVII века, один из руководителей обороны Могилёва в 1655 году от войск Януша Радзивилла.
 Аничков, Милий Николаевич (1920—1991) — видный военный хирург, сын Н. Н. Аничкова.
 Аничков, Михаил Викторович (1855—1914) — российский экономист, инженер путей сообщения.
 
 Аничков, Осип Герасимович (? — 1644) — один из основателей в 1618 году города Кузнецка (ныне Новокузнецк).
 Аничков, Пётр Никитич (ок. 1732 — ок. 1789) — офицер Русского императорского флота, капитан бригадирского ранга в отставке.



Составные фамилии 
 Аничков-Платонов, Иван Николаевич (1817—1864) — русский богослов, профессор.

См. также 
 Аничков дворец
 Аничков лицей
 Аничков мост
 Аничково
 Аничковы